Aghbal (Algeria) – comune dell'Algeria
 Aghbal (Marocco) – comune del Marocco